Dies ist die Stammtafel des kroatischen Adelsgeschlechts Frankopan, der Fürsten von Krk, Senj und Modruš, das im Kroatisch-ungarischen Königreich machtvoll und einflussreich war, im Zeitraum von 1115 bis 1671.

Siehe auch 
 Liste der Bane von Kroatien
 Stammtafel des kroatischen Fürsten-Adelsgeschlechts Šubić
 Stammtafel des kroatischen Fürsten-Adelsgeschlechts Zrinski

Weblinks 
 Stammliste des Adelsgeschlechts Frankopan mit der tschechisch-ungarischen Version der Namen
 Mitglieder des Adelsgeschlechts im Buch „Episcopi Veglienses“ („Bischöfe von Krk“) geschrieben von Daniele Farlati /in Latein/
 Frankopanen, Fürsten von Krk 1115-1480 (Autor: Damir Tulić, Philosophische Fakultät der Universität Rijeka /in Kroatisch/)
 Stjepan III. Frankopan, Ban (Vizekönig) von Kroatien und ein Vertrauter König Sigismunds von Luxemburg – Text des Instituts „Ruđer Bošković“ in Zagreb (Autor: Petar Strčić, Akademiker)
 Nikola IX. Frankopan Tržački, Ban (Vizekönig) von Kroatien 1617-1622 – Text des kroatischen Lexikographischen Institutes „Miroslav Krleža“ in Zagreb
 Vinodol (Weintal) sowie Novi Vinodolski war im Besitz der Fürsten von Krk (später Frankopanen) seit 1225

Stammtafel
Frankopan (Adelsgeschlecht)